Георгий Гаглоев:
 Гаглоев, Георгий Александрович (1883—1937) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.
 Гаглоев, Георгий (Гиго) Давидович (1899—1956) — советский политический и общественный деятель.
 Гаглоев, Георгий (? — 2023) — профессиональный боец ММА.